Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1966/67. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали

Групова фаза 
Първа група

Класиране

Втора група

Класиране

Трета група

Класиране

Четвърта група

Класиране

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Аспарухов (32), 2:0 Хр. Илиев (69), 3:0 Николов (71)

 Съдия: Тодор Бечиров (Пловдив)

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6